est le quinzième single musical du groupe de rock écossais Texas, sorti en novembre 1997, comme le cinquième extrait de leur quatrième album, White on Blonde, qui sortira en février de la même année. Elle est la chanson thème du film À tout jamais, une histoire de Cendrillon, sorti en 1998.

Titres

CD1 (MERCD 497) 
Put Your Arms Around Me (Autumn Breeze Mix) - 4:28
Never Never - 3:45
You're All I Need to Get By (Mary Ann Hobbs Session) - 4:08
Put Your Arms Around Me (Ambient Mix) - 5:30

CD2 (MERDD 497) 
Put Your Arms Around Me (Autumn Breeze Mix) - 4:28
Put Your Arms Around Me (Breath Mix) - 8:35
Put Your Arms Around Me (Spooky Soul Mix) - 5:06
Put Your Arms Around Me (Shimmering Sun Mix) - 5:34
Put Your Arms Around Me (Electric For Bird Mix) - 5:31
Put Your Arms Around Me (Spooky Dub Mix) - 5:48

 Édition limitée avec quatre cartes postales.

Classements hebdomadaires (1997)

Notes et références 

Chanson interprétée par Texas
Single musical sorti en 1997